Ерзянь Мастор () — історична та етнічна батьківщина ерзянського народу, середньовічне державне утворення і територія на якій проходив етногенез ерзі. Розташована у межиріччі річок Волга, Ока, Мокша та Сура. Також — проєкт федеративної держави, створення якої є головним завданням ерзянського національного руху.

Розташування 
Історичні землі Ерзянь Мастор — це переважно південна частина Нижньогородської області і схід Республіки Мордовія, а також невеликі прилеглі території сусідніх регіонів. Тут проходив етногенез ерзі, свідченням чого є її давні городища та могильники.

Землі на яких ерзянський національний рух прагне утворити федеративну державу Ерзянь Мастор включають території Республіки Мордовія, Пензенську, Ульяновську, частини Нижньогородської, Рязанської і Самарської областей.

Історія 
Збереглись історичні свідчення про середньовічну державу ерзян. На початку XIII століття нею правив видатний інязор Пургаз. Західні сусіди лишили згадки про цю країну як про «Пургасову волость». Пургаз успішно протистояв експансії сусідніх князівств, головним плацдармом якої служив Нижній Новгород, пізніше інязор очолив рух проти ординської навали. Як і інші країни регіону, Ерзянь Мастор поглинула Золота Орда, яка згодом розпалася на окремі ханства і бейлики. Зі встановленням московської влади в XVI столітті почалася активна християнізація, а пізніше русифікація та етноцид ерзі.

Російське панування призвело до асиміляції і розсіювання ерзян. Насильницька християнізація надломила століттями бережену самобутність народу, відкривши шлях до мовної русифікації і практично повного етнічного розчинення в масі російських поселенців. В обороні віри предків ерзя піднімали повстання, проте щоразу опір жорстоко придушували царські карателі. Після одного з повстань царська влада заборонила ерзянам полювати, мати зброю, займатися ковальською справою. Двісті років у ерзян не було кузень, втім, як і у сусідніх корінних народів.Свавілля церковної і світської влади спричинило масову міграцію представників корінного народу за межі Ерзянь Мастор. Так утворилися поселення ерзі в Пензенській, Саратовській і Ульяновській областях, а також у Заволжі (Самарська і Оренбурзька області, Татарстан, Башкортостан). Кількість ерзян, що зберегли національну самосвідомість на нових територіях, урешті-решт, перевищила кількість одноплемінників, що залишилися на корінних землях. Особливо сумна картина зросійщення постає в Нижньогородській області, де залишилася історична столиця Ерзянь Мастор — місто Арзамас (Ерзямас).
Унаслідок асиміляції і міграцій, ерзянський народ втратив територію компактного розселення, утворивши архіпелаг етнічних анклавів аж до Уралу. Тому, коли постало питання про створення національного округу, визначити його межі було непросто. Більшовики вирішили об'єднати більші збережені ареали проживання ерзі й мокші, за старою російською звичкою вважаючи їх одним народом — «мордвою». Як наслідок, 1928 року з'явився Мордовський національний округ, що частково охоплював корінні землі Ерзянь Мастор. Пізніше округ перетворили в автономну область і автономну республіку. Нині ерзя і мокша в Мордовії складають разом лише 40 % від загальної кількості населення, зазнаючи подальшої русифікації вже у власній республіці.

Проєкт федерації Ерзянь Мастор 
На І Промксі, що відбувся 30 вересня — 1 жовтня 2022 р. в естонському місті Отепяе, було затверджено нові цілі та завдання ерзянського національного руху, метою якого проголошено боротьбу за незалежну державу ерзянського народу — Ерзянь Мастор.

Після тривалих обговорень делегати затвердили жаданні кордони держави, та визначили фундаментальні засади державного будівництва.

Зокрема, Промкс постановив, що збереження ерзянського народу, його розвиток та реалізація національних, економічних, політичних та інших прав можливі лише у самостійній державі — Ерзянь Мастор.

Адміністративний устрій

Державний устрій 
Делегати висловились за утворення Ерзянь Мастор як самостійної, правової, демократичної держави з федеративним устроєм. У державі Ерзянь Мастор ерзянський народ реалізує своє право самовизначення. Держава бере курс на побудову політичної нації — де ерзянином буде кожен громадянин федерації, незважаючи на його національне походження. Реалізація громадянами Ерзянь Мастор права на збереження та розвиток своїх національних ідентичностей, мов та культур буде закріплено у Конституції.

Політична система держави має два рівні: федеральний, на якому приймаються загальнодержавні рішення міжнародного значення, і регіональний, де вирішуються питання кантонів. Кожен рівень володіє власними органами виконавчої, законодавчої та судової влади (остання, у свою чергу, диференційована на підсистеми фінансових, трудових, цивільних та кримінальних судів).

Однопалатний парламент Атянь Езем, куди обираються депутати від 8 кантонів та Мокшанської Республіки. По 10 депутатів від кантону та 11 від Мокшанської Республіки. Усього — 91 депутат.

Конституція Ерзянь Мастор приймається 2/3 голосами Атянь Езем (тобто 61 мандат). Закони та постанови — простою більшістю — 46 мандатів.

Депутати Атянь Езем обираються під час загальних, прямих, вільних і рівних виборів під час таємного голосування. Система формування парламенту — пропорційна. Парламентські місця отримують лише ті партії, які набрали щонайменше 5 % голосів виборців. Підрахунок голосів на загальнонаціональному рівні здійснює Федеральний виборчий комітет.

Кожен кантон має власний парламент, що включає 71 депутата, за винятком кантону Лямбір, який представляє 31 депутат. Парламенти кантонів обираються за змішаною системою. Кожен виборець голосує за двома списками: у першому він обирає кандидата, який обирається за мажоритарною системою, у другому — за партійним списком.

Найважливіші функції Атянь Езем: ухвалення Конституції та законів, призначення прем'єр-міністра, вибори Інязора та контроль за діяльністю уряду. На засіданнях парламентських комітетів здійснюється основна робота з підготовки законів. Під час засідань мають бути узгоджені політична воля та знання експертів у відповідній галузі. На комітети покладається основна робота з парламентського контролю над діяльністю уряду.

Очільник виконавчої влади — прем'єр-міністр, який висувається парламентською більшістю (46 мандатів) та формує уряд. Інязор — глава держави, який виконує представницькі функції.

Економічна політика 
Делегати І Промксу хоч і досить поверхово, однак торкнулися теми економічної політики нової держави. Зокрема, означили наступні аспекти. Реформування деревообробної промисловості — залучення естонських та фінських інвесторів для створення продуктивних потужностей на території Ерзянь Мастор. Виробниче профільування — дерев'яні будинки, будівельні деталі та меблі. Експортне орієнтування – країни ЄС. 

Сфера послуг. Більшість населення Ерзянь Мастор буде працювати у секторі громадських послуг. Це транспортні працівники, житлово-комунальні служби, забезпечення тепло-, електро- та газопостачання, будівництво, торгівля, побутові послуги, зв'язок та телекомунікація. У цьому секторі держава буде прагнути до підвищення частки приватної ініціативи і перешкоджатиме монополіям.

Промисловість. Виробництво кабельно-провідникової продукції, напівпровідникових приладів та силової перетворювальної техніки, розвиток вагонобудування, світлотехніки, цементного виробництва, харчових переробних виробництв, освоєння випуску нових видів будівельних виробів та матеріалів. З метою збільшення переробки матеріалів та використання вторинної сировини слід заохочувати використання стійких моделей виробництва та споживання. На підприємствах необхідно підвищувати ефективність використання ресурсів, у тому числі енергоефективність, наприклад, за рахунок підтримки промислового симбіозу, цифровізації та ресурсоефективніших технологій. Необхідно реорганізувати управління відходами виходячи з ієрархії відходів та впроваджувати інноваційні рішення для скорочення утворення відходів та збільшення переробки матеріалів і роздільного збору відходів.

Технології. Делегати заявили про намір зробити Ерзянь Мастор цифровим центром тяжіння Ідель-Уралу, куди прагнутимуть як у віртуальному просторі, на основі електронного резидентства, так і у фізичному, щоб створювати компанії та пропонувати свої послуги усьому світу. При цьому держава має створити законодавство та податкове середовище, яке дозволить впроваджувати нові бізнес-моделі.

Примітки 

Нижньогородська область
Історичні краї Росії
Мордовія
ерзя
Середньовічна Росія
Русифікація